Ein Mannschaftswettbewerb in der Disziplin Ski Alpin ist ein zwischen mehreren Mannschaften ausgetragener Wettbewerb.

Geschichte 
Die Einführung des Mannschaftswettbewerbs im alpinen Skisport war eine Reaktion auf die Publikumserfolge der Mannschaftswettbewerbe im nordischen Skisport.

Auf eine Generalprobe im Europacup am 11. März 2004 in der Sierra Nevada (Spanien) folgten die Premieren bei der Weltmeisterschaft am 13. Februar 2005 in Bormio (Italien), im Weltcup am 19. März 2006 in Åre (Schweden) und bei den Olympischen Winterspielen am 24. Februar 2018 in Pyeongchang (Südkorea).

Regeln 
Die FIS-Regeln legen fest, dass jeweils fünf Athleten eine Mannschaft bilden, wobei für den Wettbewerb die drei besten Zeiten addiert werden. Zwei Sonderformen des Mannschaftswettbewerbs sind das „Combined Team Event“ und das „Alpine Team Event“.

Combined Team Event 
Das „Combined Team Event“ ist eine im Mixed ausgetragene Kombination aus Super-G und Slalom. Eine Mannschaft besteht aus maximal sechs Athleten. Der Wettbewerb besteht aus zwei Läufen aus jeweils vier Serien. An einem Lauf nehmen für eine Mannschaft zwei Frauen und zwei Männer teil. Für jede Serie erhalten die Mannschaften Strafpunkte in Höhe ihrer jeweiligen Platzierungen. Die Mannschaft mit den wenigsten Strafpunkten nach beiden Läufen gewinnt.

Der Mannschaftswettbewerb auf Profi-Ebene wurde von 2005 bis 2009 in diesem Modus ausgetragen.

Alpine Team Event 
Das „Alpine Team Event“ ist ein im Mixed ausgetragener Parallel-Riesenslalom. Eine Mannschaft besteht aus maximal sechs Athleten. Der Wettbewerb besteht aus mehreren Runden aus jeweils vier Duellen.  An einer Runde nehmen für eine Mannschaft zwei Frauen und zwei Männer teil. Für jedes Duell erhält die siegreiche Mannschaft einen Punkt. Die Mannschaft mit mehr Punkten kommt eine Runde weiter (bei einem Unentschieden ist die Summe der schnellsten Frauenzeit und der schnellsten Männerzeit ausschlaggebend).

Der Mannschaftswettbewerb auf Profi-Ebene wird seit 2010 in diesem Modus ausgetragen.

Statistik 
Die folgenden Tabellen zeigen die bisherigen Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs auf Profi-Ebene.

Olympische Winterspiele

Weltmeisterschaft

Weltcup

Einzelnachweise 

Ski Alpin